parasolnik – przyrząd do przechowywania parasoli
 parasolnik – osoba zajmująca się wyrobem parasoli
 parasolnik (Diphylleia) – rodzaj roślin z rodziny berberysowatych
 Parasolnik – pseudonim Czesława Bulczyńskiego, barwnej sopockiej osobowości